In dit artikel staan de selecties van het Europees kampioenschap voetbal onder 17 van 2009 dat van 6 t/m 18 mei 2009 in Duitsland werd gehouden.

Groep A

Spanje
Coach:  Ginés Meléndez

* Cristian Portugués werd op zondag 10 mei aan de Spaanse selectie toegevoegd en verving daarmee Iker Muñiain vanwege een lies-blessure.

Italië
Coach:  Pasquale Salerno

Frankrijk
Coach:  Philippe Bergeroo

Zwitserland
Coach:  Dany Ryser

Groep B

Duitsland
Coach:  Marco Pezzaiuoli

Turkije
Coach:  Abdullah Ercan

Engeland
Coach:  John Peacock

Nederland
Coach:  Albert Stuivenberg

Selecties
Voetbal in 2009